Plavba je pohyb plavidel ve vodě. 
 námořní plavba
 říční plavba
 paroplavba
 voroplavba

názvy plavebních společností
 Československá námořní plavba
 Československá plavba labská
 Československá plavba labsko-oderská

Metaforicky se význam přenesl i na vzduchoplavbu.

Související články 
 plavání
 plování těles
 plutí ledů
 vzduchoplavba – plavba prováděná vzduchem
 navigace

Externí odkazy